Thomas Daum ist der Name folgender Personen:

* Thomas Daum (Admiral) (* 1962), deutscher Vizeadmiral
 Thomas Daum (Spieleautor) (* 1963), deutscher Spieleautor